ГСС — аббревиатура, может означать:
 «Гражданские самолёты Сухого»
 Газосмесительная станция
 Газосырьевая смесь
 Генератор стандартных сигналов
 Геостационарный спутник
 Германский союз страховщиков
 Герой Советского Союза
 Гибкая сборочная система
 Газоспасательная служба
 Геодезическая сеть сгущения
 Главное судейское судно
 Государственная селекционная станция
 Государственная система стандартизации
 Городская сервисная служба
 Городская специализированная служба
 Городской стратегический совет
 Группа спортивного совершенствования